Хамец (івр. חָמֵץ), будь-яка борошняна страва, в тому числі хліб, при приготуванні якого в тісті стався процес бродіння.
 Юзеф Хамец (пол. Józef Szczepan Chamiec 26 грудня 1841, с. Грані Луцького повіту Волинської губернії — 19 серпня 1915, Париж) — польський поет, публіцист